Gabriel García Márquez -  escritor colombiano, apelidado Gabo
Naum Gabo - escultor russo

Desambiguação